Bundesliga (liga federală) este cea mai importantă competiție de mai multe sporturi din Austria și Germania. Termenul se poate referi la:

Bundesliga în Germania 
 Bundesliga, cea mai importantă competiție de fotbal din Germania
 2. Bundesliga, a doua competiție de fotbal ca importanță din Germania
 U-19 Bundesliga (A-Junioren-Bundesliga), cea mai importantă competiție fotbalistică de juniori din Germania
 U-17 Bundesliga (B-Junioren-Bundesliga), a doua competiție fotbalistică de juniori ca importanță din Germania
 Bundesliga (fotbal feminin)
 Handball-Bundesliga, cea mai importantă competiție de handbal din Germania
 Handball-Bundesliga (feminin), cea mai importantă competiție de handbal feminin din Germania
 Basketball-Bundesliga, cea mai importantă competiție de baschet din Germania

Bundesliga în Austria 
 Bundesliga (Austria), cea mai importantă competiție de fotbal din Austria